Метриоринхи () — род вымерших крокодиломорф из семейства метриоринхид (Metriorhynchidae) подотряда талаттозухий, живших во времена юрского периода (174,1—145,0 миллионов лет назад). Типовой вид — Metriorhynchus geoffroyi.

Описание 
При средней длине тела около 3 метров, метриоринх сильно отличался от современных крокодилов. Он имел обтекаемое тело без остеодерм и оребренный хвост с выраженным хвостовым плавником, что делало его более эффективным пловцом в сравнении с крокодилами.

Недавнее исследование ископаемых образцов Metriorhynchus superciliosus показало, что у взрослых особей этого вида были хорошо развитые солевые железы. Это означает, что, подобно геозавру, он мог «пить» соленую воду (что необходимо для пелагического животного) и поедать жертву, имеющую такую же ионную концентрацию, что и окружающая морская вода (например, головоногие) без обезвоживания.

Классификация 
Традиционно, виды рода объединены в две группы: с узкими длинными и с широкими короткими челюстями. По данным 2009 года, два вида узкомордых перенесены в род Gracilineustes, а все виды из второй группы разнесены по родам Purranisaurus и Suchodus.

Недавние филогенетические исследования не подтверждают гипотезу монофилии метриоринхов.

Филогения 
Кладограмма по данным Янга и де Андреде 2009 года:

Кладограмма по данным Кау и Фанти 2010 года:

В массовой культуре 
Метриоринх показан в научно-популярном сериале «Прогулки с морскими чудовищами».

Примечания

Ссылки 
 Metriorhynchus — GBIF Portal, data.gbif.org 

Талаттозухии
Крокодиломорфы юрского периода